С лёгким паром! — традиционное русское приветствие после посещения приветствуемым бани или принятия им тёплой/горячей ванны.

 «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» — советский фильм.
 «С лёгким паром!» — российская телепередача.